38-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 25 ноября по 28 декабря 1970 года в Риге.

Турнирная таблица

Ссылки 
 38th USSR Championship, Riga 1970

Чемпионаты СССР по шахматам
1970 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1970 году
Спортивные соревнования в Риге
Шахматные турниры в Латвии
Спорт в Латвии в 1970 году
Ноябрь 1970 года
Декабрь 1970 года